

Anno 
 363 o 363 a.C.

Codici 
 363 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yamada, in Giappone

Matematica 
363 – numero